Голдмен — фамилия: Голдмен, Джеймс (1927—1998) — американский драматург и сценарист.